Mytilus är ett släkte av musslor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Mytilus ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Mytilus